

Presentación previa 
Nikoloz Basilashvili fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Teimuraz Gabashvili derrotó en la final a Yevgueni Donskoi.

Cabezas de serie 

 ' Teimuraz Gabashvili (Campeón)
  Farrukh Dustov (Primera ronda)
  Adrián Menéndez-Maceiras (Cuartos de final)
  Aslan Karatsev (Semifinales)

<ol start=5>
  Yevgueni Donskoi ''(Finalista, retiro)
  Chen Ti ''(Primera ronda)
  Brydan Klein ''(Primera ronda)
  Yuki Bhambri ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Qarshi 2015